Syrovátka může být:
 syrovátka – zbytek po sraženém mléce
 Syrovátka (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 Syrovátka (příjmení) – české příjmení